Pandaceae é uma família de plantas com flor, pertencente à ordem Malpighiales, que inclui 3 géneros e cerca de 17 espécies da Região Paleotropical, com distribuição natural na África Ocidental e Sueste Asiático.

Descrição
Todas as espécies desta família são plantas lenhosas perenifólias com hábito arbóreo ou arbustivo. Os ramos destas plantas são alinhados plagiotropicamente com a direcção de crescimento determinada por geotropismo e não pela orientação do eixo caulinar. As folhas são simples, de filotaxia alterna, ordenadas em duas fileiras densamente dispostas em brotos curtos (braquiblastos) que lhes dão um aspecto semelhante a uma grande folha pinada. As margens das folhas são lisas, serradas ou serrilhadas. Estão presentes estípulas foliares.

São geralmente espécies dioicas. As flores são isoladas ou em inflorescências de tipologia diferente. As flores são pequenas, com simetria radial (actinomórficas), unissexuais e geralmente pentâmeras. Apresentam cinco sépala e igual número de pétalas. As flores masculinas contêm um, dois ou três verticilos, cada um com cinco estames livres férteis. Nas flores femininas, ocorrem de dois a cinco carpelos, ligados num sincárpio vertical, ovados, com dois a cinco estiletes livres. O fruto é uma drupa.

Distribuição
A família tem uma área de distribuição disjunta com espécies presentes na África Ocidental e numa região que vai do Sueste Asiático à Nova Guiné e Ilhas Salomão.

Filogenia e sistemática
Família composta por 3 géneros e aproximadamente 17 espécies que segundo a classificação morfológica clássica do sistema de Cronquist, de 1981, pertencia à família Euphorbiaceae da extinta ordem Euphorbiales.

Filogenia
Um estudo de filogenética molecular, realizado em 2012, usou dados resultantes da análise de um número alargado de genes e por essa via obteve uma árvore filogenética com maior resolução que a disponível nos estudos anteriormente realizados. Nesse estudo foram analisados 82 genes de plastídeos de 58 espécies (a problemática família Rafflesiaceae não foi incluída), usando partições identificadas a posteriori pela aplicação de um modelo de mistura com recurso a inferência bayesiana. Esse estudo identificou 12 clados adicionais e 3 clados basais de maior significância. A posição da família Pandaceae no contexto da ordem Malpighiales é a que consta do seguinte cladograma:

A família Pandaceae é o grupo irmão da família Irvingiaceae, com a qual partilha algumas características morfológicas.

Sistemática
A família Pandaceae agrupa três géneros que anteriormente eram considerados como pertencentes à família Euphorbiaceae. Esses géneros são:
Galearia (anteriormente da tribo Galearieae, subfamília Acalyphoideae da família Euphorbiaceae);
Microdesmis (anteriormente da tribo Galearieae, subfamília Acalyphoideae da família Euphorbiaceae);
Panda (anteriormente da tribo Galearieae, subfamília Acalyphoideae da família Euphorbiaceae).

Estes géneros contêm 17 espécies, maioritariamente distribuídas pela África Ocidental e Sueste Asiático.

O género Centroplacus estava incluída nas Pandaceae, mas também era alternativamente colocado na tribo Centroplaceae da família Phyllanthaceae. O sistema APG III reconheceu este género como parte da família Centroplacaceae.

A família Pandaceae agrupa apenas 3 géneros com 15 a 28 espécies. Os géneros que integram a família pertenciam anteriormente à tribo Galearieae da subfamília Acalyphoideae da família das Euphorbiaceae. Os géneros são os seguintes: 

 Galearia  (incluindo Bennettia  e Cremostachys ): as cerca de 5 espécies estão distribuídas desde a Indochina às ilhas Salomão.
 Microdesmis  (incluindo Tetragyne ): as cerca de 11 espécies ocorrem nas regiões tropicais da África Ocidental e do Sueste Asiático.
 Panda  (sin.: Porphyranthus ): com apenas uma espécie:
 Panda oleosa : nativa das regiões tropicais do centro-oeste da África e da África Ocidental.

Referências

Bibliografia
 Die Familie der Pandaceae bei der APWebsite. (Abschnitte Systematik und Beschreibung)
 Die Familie der Pandaceae einschließlich Centroplacaceae Doweld & Reveal, bei DELTA. (Abschnitt Beschreibung)

Ver também
Grupo de Filogenia das Angiospérmicas

Ligações externas

 Informação sobre Malpighiales - Angiosperm Phylogeny Website
 Chave de identificação de famílias de angiospérmicas
 Imagens e descrição de famílias de angiospérmicas - segundo sistema Cronquist
Pandaceae
Angiosperm Phylogeny Website

 
Famílias de angiospérmicas